«Семейный бизнес» (; вариант названия: «Семейное дело») — криминальный кинофильм режиссёра Сидни Люмета.

Сюжет 
Джесси — бывалый вор и ловкий аферист, ему давно пора на покой, но и на склоне лет он не утратил воровского азарта. Его сын Вито — бывший гангстер, который недавно встал на честный путь и даже стал вполне преуспевающим бизнесменом. Вито не желает иметь ничего общего со своим крутым папашей и надеется, что его сын Адам не встанет на путь криминала. Но младший представитель клана уже разработал план идеального ограбления, для осуществления которого необходимо участие трех человек. И пришёл за помощью… к папе с дедушкой.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Сидни Люмет
 Оператор — Анджей Бартковяк

Примечания

Ссылки 
  
  
Рецензии
 
 
 

Фильмы-драмы США
Кинокомедии 1989 года
Детективные фильмы США
Кинокомедии США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1989 года